Les élections municipales québécoises de 2005 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Elles permettent de déterminer les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales de même que certains préfets. Ces élections sont les premières tenues en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités adoptée en 2001 par l'Assemblée nationale du Québec, qui instaure une nouvelle procédure prévoyant de tenir les élections de tous les postes municipaux dans toutes les municipalités la même journée.

Centre-du-Québec

Aston-Jonction

Baie-du-Febvre

Bécancour

Chester-Est 

 Chester-Est devient Sainte-Hélène-de-Chester le .

Chesterville

Daveluyville

Deschaillons-sur-Saint-Laurent

Drummondville

Durham-Sud

Fortierville

Grand-Saint-Esprit

Ham-Nord

Inverness

Kingsey Falls

L'Avenir

La Visitation-de-Yamaska

Laurierville

Lefebvre

Lemieux

Lyster

Maddington

Manseau

Nicolet

Norbertville

Notre-Dame-de-Ham

Notre-Dame-de-Lourdes

Notre-Dame-du-Bon-Conseil (paroisse)

Notre-Dame-du-Bon-Conseil (village)

Parisville

Pierreville

Plessisville (paroisse)

Plessisville (ville)

Princeville

Saint-Albert

Saint-Bonaventure

Saint-Célestin (municipalité)

Saint-Célestin (village)

Saint-Christophe-d'Arthabaska

Saint-Cyrille-de-Wendover 

Élection partielle au poste de maire au début de 2006.
Nécessaire en raison du décès du maire Jean-Guy Bergeron.
 Élection d'Éric Cardinal au poste de maire.

Nomination au poste de maire au début en .
Nécessaire en raison de la destitution du maire Éric Cardinal par la Commission municipale du Québec pour cause d'absence répétée l'empêchant d'accomplir ses fonctions d'élu.
 Nomination par cooptation de Daniel Lafond, conseiller #4, à titre de pro-maire.

Saint-Edmond-de-Grantham

Saint-Elphège

Saint-Eugène

Saint-Félix-de-Kingsey

Saint-Ferdinand

Saint-François-du-Lac

Saint-Germain-de-Grantham

Saint-Guillaume

Saint-Léonard-d'Aston

Saint-Louis-de-Blandford

Saint-Lucien

Saint-Majorique-de-Grantham

Saint-Norbert-d'Arthabaska

Saint-Pie-de-Guire

Saint-Pierre-Baptiste

Saint-Pierre-les-Becquets 

 Démission du maire Raymond Dion en cours de mandat.
 Jean-Guy Paré, devient maire de la municipalité en .

Saint-Rémi-de-Tingwick

Saint-Rosaire 

 Harold Poisson, devient maire de la municipalité en cours de mandat.

Saint-Samuel 

 Démission du maire René Mongrain en cours de mandat.
 Pierrette Doucet, conseillère #1, devient mairesse de la municipalité en 2007.

Saint-Sylvère

Saint-Valère 

Louis Hébert, conseiller #5, devient maire de Saint-Valère .

Saint-Wenceslas

Saint-Zéphirin-de-Courval

Sainte-Anne-du-Sault

Sainte-Brigitte-des-Saults

Sainte-Cécile-de-Lévrard

Sainte-Clotilde-de-Horton

Sainte-Élizabeth-de-Warwick

Sainte-Eulalie

Sainte-Françoise

Sainte-Marie-de-Blandford

Sainte-Monique

Sainte-Perpétue

Sainte-Séraphine

Sainte-Sophie-de-Lévrard 

Jean-Guy Beaudet est maire de la municipalité en remplacement de la mairesse Sylvie Roy, élue députée adéquiste de Lotbinière lors des élections de 2003.

Sainte-Sophie-d'Halifax

Saints-Martyrs-Canadiens

Victoriaville

Villeroy

Tingwick

Warwick

Wickham

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec
 Chiffrier des résultats - MAMOT

Résultat, Centre-du-Québec
Histoire du Centre-du-Québec
 Résultat